Die Vietnamesische Frauenfußballmeisterschaft 2018 (Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2018) war die 21. Spielzeit der vietnamesischen Fußballliga der Frauen gewesen. Die Saison begann am 21. Mai 2018 und endete am 15. Oktober 2018 mit den Meisterschafts-Finalspiel. Titelverteidiger war Thành Phố Hồ Chí Minh I WFC.

Modus 
Gespielt wurde im Zwei-Runden-Modus mit Hin- und Rückspiel. Nach dem 12. Spieltag endete die Reguläre Saison. Die besten 4 Mannschaften qualifizierten sich anschließend für die Meisterschaftsrunde. Die Meisterschaftsrunde wurde über das Halbfinale und das Finalspiel ausgetragen. Der Gewinner des Finalspieles wurde Vietnamesischer Frauenfußballmeister.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf

Punkteübersichtstabelle

Meisterschaftsrunde 
Im Halbfinale spielten die besten Vier Mannschaften gegeneinander um das Finalspiel. Im Finale wurde die Nationale Meisterschafts ausgespielt.

Halbfinale 
Das Halbfinale wurde am 12. Oktober 2018 ausgetragen.

|}

Finale 
Das Finale wurde am 15. Oktober 2018 ausgetragen. Der Gewinner des Finalspieles wurde Vietnamesischer Meister.

|}

Weblinks 
 Offizielle Website (vietnamesisch)
 Spielberichte
 Facebook

Fußballsaison 2018
Fußballwettbewerb in Vietnam
Frauenfußballwettbewerb für Vereinsmannschaften